Josef Leonz Weibel ist der Name folgender Personen:

* Josef Leonz Weibel (Politiker, 1805) (1805–1865), Schweizer Politiker 
 Josef Leonz Weibel (Politiker, 1847) (1847–1899), Schweizer Politiker (FDP)